— название, используемое по отношению к трём железнодорожным линиям, расположенным в префектуре Тиба в Японии. Основная линия, проходящая от станции Сакура, расположенной в городе Сакура, до станции , расположенной в городе Тёси, также носит название . Ветка от станции Абико, расположенной в городе Абико, до станции , расположенной в городе Нарита, также называется , а вторая ветка, известная как , идёт от станции Нарита до станции . Первые две линии принадлежат и обслуживаются компанией JR East; Линией Аэропорт владеет другая компания — Narita Airport Rapid Railway, которая позволяет JR и Keisei Railway использовать линию для движения пассажирских составов до Аэропорта Нарита.

Виды обслуживания

Основная линия  и Линия Аэропорт 

Narita Express — составы серии E259 series ходят по путям линии Нарита но останавливаются только на станциях Второй терминал Аэропорта Нарита и Аэропорт Нарита.

Экспресс с ограниченным числом остановок Аямэ ходит от станции  до станции  или станции  на линии Касима. Останавливается на станциях Сакура, Нарита, Намэгава, Савара и всех остальных станциях после станции Савара.

Скорые пригородные поезда ходят от станции Токио до станции Аэропорт Нарита, останавливаются на всех станциях между на участке от станции  до станции Аэропорт Нарита.

Составы серий 113 series, 209-2000/2100 series и 211 series используются для местного сообщения, а серии E217 series - для скорого сообщения. Экспресс с ограниченным числом остановок Аямэ использует составы серии E257-500.

Линия Абико
Скорые составы на данном участке останавливаются на всех станциях, используются составы серии E231 series линии Дзёбан.

Станции

Основная линия

Линия Абико

Линия Аэропорт

Ссылки
 Станции линии Нарита(1) (JR East) 
 Станции линии Нарита(2) (JR East)